E6 är Norges längsta väg, 2578 km, och ingår i Europaväg 6.

Längd 
E6 går genom dessa fylken:
 Finnmark fylke: 640 km
 Troms fylke: 374 km
 Nordland fylke: 632 km
 Trøndelag fylke: 451 km
 Innlandet fylke: 286 km
 Viken fylke: 173 km
 Oslo fylke: 22 km

Sträckning 
Svinesund, Sarpsborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Dombås, Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, Rognan, Fauske, så vidare upp över Hamarøya med färja från Bognes till Skarberget över Tysfjorden  till Ballangen, Narvik, Setermoen, Alta, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Varangerbotn, Kirkenes. E6 är också den väg som utgör Norges främsta förbindelse mot övriga Europa. Den södra delen utgör en del i det kontinentala motorvägsnätet.

Vägen korsar eller ansluter till E16 och E18 utanför Oslo, E136, E39 och E14 i mellersta Norge och E12, E10 och E8 i Nordnorge. I Finnmark fylke i nordöst berör den E45, E69, E75 och E105.

Längs hela E6 sträckning finns det kvar en enda färjeförbindelse vilka förr var betydligt fler. Färjan går mellan orterna Bognes och Skarberget (som ligger mellan Fauske och Narvik i Norge). Alternativ färjerutt: Drag - Kjøpsvik (via riksväg 827, som bjuder på fina utsikter längs Tysfjorden)

Det finns inte längre någon plankorsning med järnväg längs E6, däremot finns många planskilda järnvägskorsningar.

Standard 
I Norge är E6 i huvudsak tvåfilig (en körbana), förutom sträckan mellan Svinesund och Moelv som mestadels är motorväg.
E6 är motorväg på följande sträckor:
(Sverige) – Svinesund - Klemetsrud  (Oslo) (104 km)
Ulven (Oslo) – Moelv (146 km)
Kvål – Tonstad (17 km)

Sträckan Klemetsrud-Ulven (9 km) i Oslo är korsningsfri fyrfältsväg, men inte motorväg.

I en del kartböcker är fler sträckor motorväg, men det stämmer inte, de är motortrafikleder.
Sträckan mellan Moelv – Tretten och Frya – Sjoa är motortrafikled. Flera sträckor i Trøndelag fylke är motortrafikleder och fyrfältsväg, men inte skyltad motorväg.

E6 har 88 tunnlar inom Norge, varav 37 i Nordland fylke. E6 går över kalfjället på några ställen i Norge, och är på dessa ställen känslig för snöstormar vintertid. Se Externa länkar för en trafikrapport (på norska).

På Saltfjället i Nordland korsar E6 polcirkeln. Där finns även ett polcirkelscentrum med restaurang. På Saltfjället och även vissa andra fjällövergångar ligger stora fläckar av snö kvar långt in på sommaren på promenadavstånd från E6.

Historia och planer
Det har funnits en mycket gammal väg Oslo–Trondheim via Dovrefjell. På 1700-talet byggdes den om. I början av 1900-talet byggdes bilväg norrut i Nordland som innan dess bara haft lokala vägar och där all trafik på längre avstånd gått med båt. Elsfjord nära Mo i Rana nåddes 1924. Fauske nåddes 1937. 1941 blev hela vägen till Kirkenes klar (och gick via dagens väg 98).

Vägnumret E6 infördes 1965 i Norge, på sträckan Svinesund-Stjørdal (öster om Trondheim). Norr därom fick den heta väg 6, på grund av att standardkraven inte uppfylldes, eftersom det då var mycket grusväg där. Innan 1965 hade vägen nummer 1 Svinesund–Oslo och nummer 50 Oslo–Kirkenes. 1969 blev E6 förlängd till Nordkjosbotn (nära Tromsø) och 1983 till Kirkenes, efter vägförbättringar.

E6 byggdes om som motortrafikled mellan Ingedal (utanför Halden) och Oslo under perioden 1964-1998. Denna motortrafikled breddades till motorväg 1990–2008, inkl till Svinesund 2005. I slutet av 1980-talet byggdes förbifarten förbi Oslo som motortrafikled, ombyggd till motorväg 2009. Mellan Oslo och Jessheim byggdes motorväg på 1960- och 70-talet och mellan Jessheim och Øyer motortrafikled eller motortrafikledsliknande väg under perioden 1965–1993. Vägen Jessheim–Moelv är ombyggd till motorväg 2007-2020 (den sista delen nära Moelv blir klar i slutet av 2020). Senare, före 2030 ska även sträckan Moelv – Øyer bli till motorväg. Resten av sträckan Øyer – Otta ska bli motortrafikled. Den höga utbyggnadstakten under 2020-talet kommer av ett regeringsbeslut 2015 om att med statlig finansiering och vägavgifter via ett nytt statligt företag bygga långa sträckor motorväg, mest på E6, E18 och E39.

En del motortrafikled eller motortrafikledsliknande väg har byggts mellan Støren och Levanger förbi Trondheim i etapper från 1970-talet och framåt, med betydande sträckor långsammare väg bitvis. Det innan 2030 ska blir motorväg eller motortrafikled 2+1 med mitträcke hela vägen mellan Ulsberg (vid rv 3) och Åsen norr om Stjørdal. 

Längre norrut har vägen byggts om bit för bit men mycket är kvar sedan gammal tid. En betydande förbättring var Korgfjelltunneln på 8,5 km som 2005 ersatte en besvärlig fjällövergång. Många andra tunnlar har byggts under årens lopp från 1940-talet och framåt. År 1983 lades E6 om mellan Lakselv och Tana bru, så att den gick via Karasjok (vägen Karasjok-Tana bru var byggd åren innan). Den äldre mycket smala vägen (nu nr 98) är visserligen 40 km kortare, men var stängd under vintern och är ofta fortfarande det. På sträckan mellan Grong och Saltfjellet har åren 2015-2020 130 km väg byggts nytt eller byggts om så att en relativt smal och krokig väg blivit snabbare och bredare.

En ny mycket stor bro nära Narvik, Hålogalandsbron, öppnades för trafik i december 2018, och den sparar 18 km sträcka och minst 20 minuter restid och finansierades delvis av att Narviks flygplats kunde läggas ned. Samma år öppnades två långa tunnlar längre norrut, Nordnestunnelen och Áilegastunnelen, som tillsammans förkortade E6 med ytterligare 13 km. En ytterligare lång tunnel, Kvænangsfjelltunnelen, ska bli klar cirka 2025 på en fjällövergång som ofta måste stängas på grund av snöstorm, där den enda alternativa vägen är E8/E45 via Finland som är minst 16 mil längre.

Trafikplatser

| valign=top | 

Motortrafikled Moelv-Tretten

|}

Se även
E6
E6 (Sverige)

Referenser

Noter

Övriga källor 
 http://maps.google.se/ bland annat för trafikplatstabellen

Europavägar
 
Listor över avfartsnummer